Melvill ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Melvill (1624–), Generalmajor, Stadtkommandant von Celle und Drost zu Gifhorn
 Georg Ernest von Melvill (1668–1742), General
 Henry Melvill (1798–1871), britischer Geistlicher und Prediger
 James Melvill van Carnbée (1867–1944), niederländischer Fechter
 Michael Melvill (* 1940), amerikanischer Unternehmer und Astronaut
 Tim Melvill (1877–1951), britischer Polospieler und Offizier

Siehe auch: Melville